Io eller IO kan avse:

 Io – en kvinna i grekisk mytologi
 Io (måne) – en av Jupiters månar
 Io (växtsläkte) – ett växtsläkte i familjen asterväxter.
 Io (djur) – monotypiskt släkte av snäckor
 .io – toppdomän för Brittiska territoriet i Indiska oceanen
 85 Io – en asteroid
 Io (opera) - en ofullbordad opera av Jean-Philippe Rameau
 IO – IATA:s flygbolagskod för Indonesian Airlines
 IO Interactive – ett danskt datorspelsföretag

Se även 
 I/O – Input/Output, beskriver det dataflöde som sker genom ett gränssnitt
 I/O (spel) – en hård science fiction-visual novell